

Musica 
 Loveland – album di Lonnie Liston Smith del 1978
 Loveland – album di John Sykes del 1997
 Loveland – secondo disco dell'album Chocolate Factory di R. Kelly (2003)
 Loveland – gruppo musicale britannico

Persone 
 Ralph A. Loveland (1819-1899) – politico statunitense
 William A. H. Loveland (1826-1894) – imprenditore statunitense
 Albert J. Loveland (1893-1961) – politico statunitense
 Donald W. Loveland (1934) – matematico statunitense
 Ian Loveland (1983) – artista marziale misto statunitense

Geografia

Canada 
 Loveland Bay Provincial Park – parco provinciale sull'isola di Vancouver (Columbia Britannica)

Stati Uniti d'America 
 Loveland – città (home rule municipality) nella contea di Larimer (Colorado)
 Loveland – località (census-designated place) nella contea di Pottawattamie (Iowa)
 Loveland – frazione (hamlet) della città (town) di Orchard Park nella contea di Erie (New York)
 Loveland – città (city) nelle contee di Clermont, di Hamilton e di Warren (Ohio)
 Loveland – città (town) nella contea di Tillman (Oklahoma)
 Loveland Park – località (census-designated place) nelle contee di Hamilton e di Warren (Ohio)